Hearts Are Trumps – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
Hearts Are Trumps – cortometraggio del 1920 diretto da Rex Ingram